Drentsche Aa
Oude Aa (Noord-Brabant), een rivier in de provincie Noord-Brabant

Zie ook 
Aa (waternaam)